О восточнославянском племени см. поляне

Поля́не () — западнославянское племя, составившее основу позднейшего польского народа и давшее ему своё имя. В ходе Великого переселения народов поляне примерно в VI веке пришли на берега Вислы и Одры. Впоследствии им удалось подчинить множество соседних земель и объединить под своим началом многие славянские племена. Из контролировавшихся ими владений в первой половине XI века образовалось королевство Польша. Князья полян, а также первые польские короли происходили из рода Пястов.

Западных полян не следует непосредственно связывать с восточными полянами, жившими в окрестностях Киева и описанными Нестором Летописцем в качестве одного из составлявших Древнерусское государство племён.

См. также 
 Княжество западных полян

Примечания 

Польские племена
Народы Польши
История Польши